Le tournoi de Los Angeles 2006 est un tournoi de tennis se déroulant sur dur en extérieur du 24 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Tommy Haas remporte son  en simple en battant Dmitri Toursounov en finale. C'est la  qu'il inscrit son nom au palmarès de l'épreuve.
 En double les jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan remportent le titre face à Eric Butorac et Jamie Murray. C'est la  qu'ils s'imposent à Los Angeles. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Tournoi de tennis de Los Angeles (WTA 2006) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Californie en 2006
Tennis en juillet 2006
Tennis aux États-Unis en 2006